O Union Culturelle et Sportive des Travailleurs Port Autonome (francés: União Cultural e Desportivos des Trabalhos de Porto Autônomo)  é um clube de futebol na cidade da Dacar do Senegal.

Posições

1990: 1a (Ligue 1)
1991: 1a (Ligue 1)
2005: 1a (Ligue 1)
2009: 7a (Ligue 1)
2010: 8a (Ligue 1)
2011: 8a (Ligue 2)
2012: 1a (Ligue 2)
2013: 5a (Ligue 1)
2013-14: 4a (Ligue 1)

Títulos de Futebol
Primeira Liga do Senegal: 3
1990, 1991, 2005

Copa do Senegal: 1
2000

Copa de Assemblée Nationale do Senegal: 1
2000

Futebol

Palmarés

Performance nas competições da CAF

Classificações

Jogadores e jogadores antigas
Mamadou Diallo
 Makhete Diop
Pape Hamadou N'Diaye
 Joseph Niouky
Makhtar Thioune

Notas

Ligações externas
 Port Autonome a Soccerway
 Continental tournaments

Clubes de futebol do Senegal
Desporto de Dacar